De periode 2301 t/m 2310 bevat 24 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
8 totale
10 ringvormige
0 hybride
6 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen